Мона Бартель була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Юханна Ларссон з рахунком 3–6, 6–7(2–7).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Swedish Open, одиночний розряд
2015
2015 у шведському спорті